CDR steht für:
 Call Detail Record, Verbindungsinformation zu einem Telefongespräch oder anderen Kommunikationsdiensten
 Canadian Regional Airlines (ICAO-Code), kanadische Fluggesellschaft
 Carbon dioxide removal, das gezielte Entfernen von CO2 aus der Atmosphäre und seine Einlagerung in andere Kohlenstoffreservoirs
 circular depolarization ratio bei Radar-Messungen, siehe Zirkulares Depolarisationsverhältnis
 Clinical Data Repository
 Clinical Dementia Rating, Verfahren zur Erhebung des Schweregrades von Demenz
 Clock/Data Recovery, ein Verfahren in der Nachrichtentechnik, siehe Taktrückgewinnung
 Coalition pour la Défense de la République, eine ruandische Hutu-Partei während des Genozids
 Comitès de Defensa de la República, Vereinigung zur Unterstützung der Unabhängigkeit Kataloniens
 Comités de Defensa de la Revolución, eine kubanische Massenorganisation
 Comités pour la défense de la révolution, Komitees zur Verteidigung der Revolution von 1983 in Burkina Faso
 Committed Data Rate, die von einem Internet-Service-Provider garantierte Übertragungsrate (Geschwindigkeit) für Nutzdaten (enthalten in CIR, Committed Information Rate)
 Common Data Representation
 Complementarity Determining Region, die Antigenbindungsstelle eines Antikörpers oder T-Zell-Rezeptors
 Convenţia Democrată Română, eine politische Partei in Rumänien 
 Corporate Digital Responsibility
 Crash Data Retrieval, ein Werkzeug zum Auslesen von Daten aus einem Event Data Recorder
 Critical Design Review (entscheidende Entwurfsprüfung), letztgültige Planungskontrolle eines Projektes vor der Umsetzung

CD-R steht für:
 CD-R (Compact Disc Recordable), eine beschreibbare CD

cdr steht für:
 Kamuku (ISO-639-3-Code), eine der Kainji-Sprachen

.cdr steht für:
 Dateiendung für CD-R, CD oder DVD-Master (Mac OS 10.6)
 Dateiendung für die Grafikdateien des Computerprogramms CorelDRAW

Abkürzung